Chery G6 — автомобілі E-класу, що виробляються китайською компанією Chery з 2010 року.

Двигуни

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт моделі 

Автомобілі 2010-х
Автомобілі Chery
Седани